Steffelin ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jakob Steffelin (1754–1838), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Oberamtmann
 Leopold Steffelin von Hartenstein (1797–1859), deutscher Jurist und Politiker